Ко́нрад Пла́уц (; 16 октября 1964, Нафис, Тироль, Австрия) — австрийский футбольный судья. Завершил карьеру в 2009 году.

Один из лучших европейских судей. Ведущий австрийский судья, который обслуживает международные матчи с 1996 года.

Судит матчи Лиги чемпионов с 2000 года, работал на встречах австрийской Бундеслиги, Суперкубка УЕФА, Кубка УЕФА, Кубка Австрии, отборочного и финального турниров чемпионата Европы 2008.

На финальном турнире Евро-2008 его ассистентами были Эгон Беройтер и Маркус Майр.

Увлекается театром, играет в спектаклях на любительском уровне. Директор любительской театральной труппы.

Карьера 
 26 мая 1984 — сдал экзамен на футбольного судью
 1 августа 1989 — 31 июля 1991 — Помощник судьи австрийской Бундеслиги
 С 1 августа 1991 — Судья австрийской Бундеслиги
 С 1 января 1996 — Судья ФИФА
 С 1 января 2000 — Один из 30 топ-судей УЕФА
 6 декабря 2009 — провёл последний матч в австрийской Бундеслиге.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Евро-2008 Конрад Плауц
 Konrad Plautz — Einsätze

Футбольные судьи Австрии